La figlia di Frankenstein – film del 1958 diretto da Richard E. Cunha
La figlia di Frankenstein – film del 1971 diretto da Mel Welles